Boeton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Buton (ö i Indonesien, Sulawesi Tenggara), 
 Baubau, ort, Sulawesi Tenggara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar